

Musei 
 Museo del Prado – museo di Madrid

Geografia 
Brasile
 Prado – comune della microregione di Porto Seguro

Colombia
 Prado – comune nel dipartimento di Tolima

Italia
 Prado – frazione di Cura Carpignano in provincia di Pavia
 Monte Prado – montagna più alta della Toscana

Spagna
 Prado – comune nella provincia di Zamora

Persone 
 Borja Prado – imprenditore spagnolo
 Eliseo Prado – calciatore argentino
 Manuel Prado Ugarteche – politico e banchiere peruviano
 Orlando Prado – ex calciatore peruviano
 Ricardo Prado – ex nuotatore brasiliano

Pagine correlate 
 Prada (disambigua)